Neuhütten (Hochwald), een plaats in de Duitse deelstaat Rijnland-Palts
Neuhütten (Neder-Franken), een plaats in de Duitse deelstaat Beieren